Trevelyan ist der Name einer britischen Adelsfamilie:

Der Name der Familie geht auf einen Ort gleichen Namens in der Grafschaft Cornwall zurück und bedeutet so viel wie „Elyans Dorf“.

Das Oberhaupt der Familie ist seit 1874 zur Führung des Titels Baronet berechtigt.

Zu bekannten Mitgliedern der Familie zählen unter anderem:
 Die Baronets Trevelyan
 Sir Charles Trevelyan, 1. Baronet (1807–1886), Staatsbeamter (Gouverneur von Madras)
 Sir George Trevelyan, 2. Baronet (1838–1928), Historiker, Parlamentsabgeordneter (1865–1886, 1887–1897) und Minister
 Sir Charles Trevelyan, 3. Baronet (1870–1958), Parlamentsabgeordneter (1899–1918, 1922–1931) und Minister (1929–1931) 
 Sir George Trevelyan, 4. Baronet (1906–1996), britischer Adeliger und Esoteriker
 Sir Geoffrey Washington Trevelyan, 5. Baronet
 George Macaulay Trevelyan (1876–1962), Historiker
 Humphrey Trevelyan (1905–1985), britischer Diplomat

Weitere Träger des Namens 
 Anne-Marie Trevelyan (* 1969), britische Politikerin der Conservative Party
 Edward Trevelyan (* 1955), US-amerikanischer Segler
 Julian Trevelyan (1910–1988), britischer Künstler
 Julian Trevelyan (Pianist) (* 1998), britischer Pianist
 R. C. Trevelyan (Robert Calverl(e)y Trevelyan; 1872–1951), Schriftsteller und Übersetzer
 Raleigh Trevelyan († 2014), britischer Autor und Historiker
 Sarah Juliet Trevelyan, schottische Psychologin
 T. J. Trevelyan (* 1984), kanadischer Eishockeyspieler

 
Englisches Adelsgeschlecht